Neureut ist der Name folgender Orte und Berge:

 Neureut (Freyung), Ortsteil der Stadt Freyung, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern
 Neureut (Karlsruhe), Stadtteil von Karlsruhe, Baden-Württemberg
 Neureut (Neuenstein), Stadtteil von Neuenstein, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg
 Neureut (Passau), Ortsteil der kreisfreien Stadt Passau, Bayern

Siehe auch:

 Neureuth